

Nom

Langue et ethnie 
Aka peut désigner :
 Akha, peuple de Birmanie qui parle le akha ;
 Akas, peuple de pygmées nomades d’Afrique ;
 Aka, langue bantoue (Afrique) ;
 tribu Aka, tribu d’Inde de l'État d’Arunachal Pradesh.

 Patronyme 

 Eugène Aouélé Aka (1948-), homme politique ivoirien.

 Pseudonyme 

 AKA (1988-2023), rappeur sud-africain.

 Toponyme 

 Aka, village japonais situé dans la préfecture de Fukuoka ;
 Aka, village et commune du comitat de Komárom-Esztergom en Hongrie ;
 Aka, rivière du Congo-Kinshasa.

 Art 
Aka ou AKA peut désigner :
 AKA, film de 2002 de l'écrivain Duncan Roy ;
 A.K.A., album de Jennifer Lopez.

 Autre 
Aka peut désigner :
 Aka birman, forme martiale ou séquence de combat réalisée dans le vide, pratiquée dans les arts martiaux birmans.

 Sigle 

AKA peut faire référence à :
 Abstrackt Keal Agram, groupe de musique électronique.
 AKA, type de navire selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.
 Aka, acronyme anglais, signifie « also known as'' », équivalent à « alias » en français.

Code 
AKA peut faire référence à :
 .

Aka peut faire référence à :
 langues akan, langues parlées au Ghana et en Côte d'Ivoire, selon le code ISO 639 alpha-3.

Code